Bengough est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1898-1968), joueur de baseball américain
 (1837-1922), major-général britannique
John Wilson Bengough (1851-1923), caricaturiste canadien

Toponyme

Bengough, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Bengough, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan

Autres
Bengough-Milestone, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan
Assiniboai-Bengough, ancienne circonscription provinciale de Saskatchewan

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme